Cabaret (kleinkunst)
Films:
Cabaret (1927), misdaadfilm
Cabaret (1953), Spaanse musicalfilm
Cabaret (1972), musicalfilm
Cabaret (2007), musicalfilm
Cabaret (musical), een musical van Broadway
Cabaret (Haïti), een gemeente in Haïti
Cabaret (stad), stad in Zuid-Frankrijk